Зе́но Октавиа́н Ва́нча (; , Бокша, Банат, Румыния — 15 января 1990, Бухарест, Румыния) — румынский композитор, музыковед и педагог.

Биография 
В 1915—1921 годах учился игре на фортепиано и теоретическим дисциплинам в Лугоже у Йон Виду и Йозефа Виллера, а так же в Клуже у Георге Димы и . В 1921—1926 годах занимался композицией у Эрнста Каница и Франца Шрекера в Венской консерватории. В 1935—1948 годах преподавал гармонию и историю музыки в консерватории в Тыргу-Муреше (в 19451948 годах — её директор), с перерывом в 1940—1945 годах, когда был профессором в консерватории Тимишоары. В 1949—1968 годах профессор Бухарестской консерватории. Работал концертмейстером Клужского оперного театра. В 1954—1964 годах — главный редактор журнала «Muzica». С 1968 года вице-президент Союза композиторов Румынии. Автор учебников, статей и очерков по истории румынской музыки.

Сочинения 
 балет-пантомима «Лесовик» («Оборотень») / Priculiciul (1942; 2-я ред. — 1957, Бухарест)
 «Реквием» (1941)
 «Византийская месса» (1928)
 кантата «Песнь мира» (1961)
 2 гротескных танца (1937)
 2 симфониетты (1948, 1967)
 сюита «Летний день»
 симфоническая сюита (1951)
 симфонический триптих (1958)
 «2 Банатские рапсодии» для оркестра (1928, 1950)
 концерт для струнного оркестра (1961)
 5 пьес для струнного оркестра (1964)
 8 струнных квартетов

Литературные сочинения 
 Creatia muzicala romоneasca, sec. XIX - XX, v. 1. — București, 1968.
 Istoria muzicii universale si romоnesti. — Tirgu-Mures, 1938.
 Cartea dirijorului de cor. — Timisoara, 1945.
 Istoria muzicii rominesti. — București, 1953.
 Evolutia simfonici romвnesti, «Muzica», 1969, No 4, 6, 11.
 Роль фольклора в румынской музыке, «Советская музыка», 1956, № 5.
 Джордже Энеску — певец Румынии, «Советская музыка», 1964, № 8.

Награды 
 1937 — премия имени Джордже Энеску (2 гротескных танца)
 1938 — премия имени Джордже Энеску (струнный квартет № 1)
 1943 — премия имени Джордже Энеску («Реквием»)
 1953 — Государственная премия РНР (струнный квартет № 2)
 1954 — Заслуженный деятель искусств РНР
 1974 — премия Гердера

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 95 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 

Историки музыки
Писатели Румынии
Биографы
Выпускники Бухарестской консерватории
Лауреаты Государственной премии Румынии
Лауреаты премии Гердера
Заслуженные деятели искусств Румынии
Балетные композиторы Румынии
Члены Академии искусств ГДР
Лауреаты премии имени Джордже Энеску